Alex Gonzalez, Alex González ou Álex González peut désigner les personnalités suivantes :
  (1969-), un musicien ;
 Alex S. Gonzalez (1973-), un joueur de troisième but des Phillies de Philadelphie ;
 Alex Gonzalez (1973-), un joueur d'arrêt-court américain de baseball ;
 Álex González (1977-), un joueur d'arrêt-court vénézuélien de baseball ;
 Álex González (1980-), un acteur espagnol.

Voir aussi